Гальюр () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Альта-дель-Эбро. Занимает площадь 41,70 км². Население — 3007 человек (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы